Ле-Гранж () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Шаурс. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10168.

Коммуна расположена приблизительно в 155 км к юго-востоку от Парижа, в 105 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 27 км к югу от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 79 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 46 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 34 были экономически активными, 12 — неактивными (показатель активности — 73,9 %, в 1999 году было 75,6 %). Из 34 активных работали 29 человек (16 мужчин и 13 женщин), безработных было 5 (1 мужчина и 4 женщины). Среди 12 неактивных 0 человек были учениками или студентами, 8 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об